El término cuadradillo puede hacer referencia a:

 Cuadradillo: regla con sección cuadrangular;
 cuadradillo: sinónimo del signo almohadilla;
 cuadradillo: elemento, normalmente metálico, de sección cuadrada y, habitualmente, macizo que se utiliza para distintas funciones, por ejemplo para las manetas de puertas.